Щуровский — славянская фамилия. Известные носители:

 
 Щуровский, Пётр Андреевич (1850—1908) — композитор, капельмейстер и пианист.
 Щуровский, Тимотеуш (1740—1812) — польский миссионер и проповедник, принадлежавший к базилианскому ордену.
 Щуровский, Юрий Сергеевич (1927—1996) — советский и украинский композитор и педагог.
 Щуровский, Яцек (1718 — после 1773) — польский композитор.

 Щуровская, Ирена (род. 1941) — польская актриса.
 Щуровская, Юлия (род. 2001) — польская волейболистка.

См. также 
 Щуровский цементный завод

Примечания